Хосе Бердичевский Шер (; ? — 2000) — чилийский военный деятель, бригадный генерал авиации.

Биография 
В 1952 был личным пилотом президента Габриэля Гонсалеса Видела, зател служил в ВВС Чили, став там первым еврейским генералом в авиации. Был командиром 4-й воздушной бригады. Сторонник Аугусто Пиночета, участник захвата власти в стране и бомбардировки президентского дворца. Во время правительственной хунты назначен начальником штаба и заместителем командующего ВВС Чили, а также командиром гарнизона Сантьяго. С 16 марта 1978 по 13 августа 1980 посол Чили в Израиле. Знал идиш.

См. также 
 Валентин Тейтельбойм Волоски
 Список послов Чили в Израиле

Литература 
 Hugo Harvey Parada. Chile — Israel Relations 1973—1990: The Hidden Connection. RIL Editores, 2012.
 Colin Shindler. The Hebrew Republic: Israel’s Return to History. Rowman & Littlefield, 2017. ISBN 1442265973, 9781442265974.

Примечания

Ссылки 
 Сокращённая биография

Военные Чили
Дипломаты Чили